Weinbeere steht für:
 frische Einzelfrucht der Weinrebe, Teil des Fruchtstandes Weintraube
 getrocknete Einzelfrucht der Weinrebe, Synonym für Rosine
 die Japanische Weinbeere (Rubus phoenicolasius)